Григорий Окулов — учитель С.-Петербургской Духовной Семинарии, писатель.

Биография 
Окулов происходил из духовного звания. После окончании курса в Александро-Невской Академии был определён на службу в С.-Петербургскую Палату Гражданского Суда. Затем, в октябре 1828 г. перешел на службу в С.-Петербургскую Духовную Семинарию учителем финского языка.

С апреля 1829 года, по поручению Комитета духовных училиш, занимался корректурой, а затем и переводом издаваемых на финском языке книг духовного содержания. В 1833 г. ездил для усовершенствования в финской филологии в Гельсингфорский университет.

Вскоре издал финскую азбуку, а затем и грамматику.

В 1837 г. был признан начальством «неблагонадежным по болезненным припадкам и неисправности по классу» и уволен от службы.

Произведения 
Окулов писал прозу и стихи. В 1813 г. издал «Встреча Суворова с Кутузовым или вести, принесенные в царство мертвых кн. Смоленским» (2-е изд. 1814 г.).

В 1817 г. вышла отдельной брошюрой его статья «Рассмотрение рассуждения изданного г. Измайловым в журнале Сын Отечества о басне и самых его басен», где Окулов подверг строгой критике произведения известного в то время баснописца. Статья вызвала в тогдашней российской журналистике немало толков за и против.

В 1836 г. Окулов издал «Грамматику финского языка, сочиненную для преподавания в СПб. Дух. Семинарии».

Окулов написал следующие оды и стихотворения:
 «Послание гр. Д. И. Хвостову» (1812 г.);
 «На брак моего благотворителя С. И. Голенищева-Кутузова»;
 «Ироническая песнь на победы, одержанные над французами при Двине»;
 «На победы, одержанные над французами гр. Витгенштейном»;
 «Ода на взятие Парижа» (1814 г.);
 «Чувства русского в день священного коронования Государя Императора Николая Павловича» (1826 г., репринт 2012 г.).

Примечания 

Писатели XIX века